«Men’s Health» () — российская версия ежемесячного мужского журнала «Men’s Health», выходившая с 1998 по 2019 год и с 2021 по 2022 год.

История 
 В России «Men’s Health» издавался с февраля 1998 года издательским домом «Independent Media» (с 2012-го года — «Sanoma Independent Media») по январь 2020 года.
 В 2005 году впервые на российском рынке мужской глянцевый журнал вышел в двух форматах — большом и малом. Обе версии журнала были одинаковы по содержанию и различались только размерами.
 На ежегодном конкурсе «Лидер продаж» Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП) журнал «Men’s Health» становится победителем в тематической группе «Мужские издания» уже много лет подряд.
 В 2005 году компания «Rodale» (основатель журнала J. I. Rodale и владелец лицензии на его выпуск за пределами США) наградила российский «Men’s Health» премией «Best Advertising Performance» за лучшие продажи рекламы.
 В 2006 году российский «Men’s Health» стал лауреатом премии «Best Circulation/Single-Copy Performance» за лучший рост тиража и продаж.
 В 2008 году журнал успешно отметил своё 10-летие на российском рынке.
 В 2009 году главный редактор российского издания «Men’s Health» Кирилл Вишнепольский был удостоен звания «Men’s Health Editor of the Year» как лучший главный редактор в международной сети «Men’s Health».
 В 2011 году компания «Rodale» вторично наградила российский «Men’s Health» премией «Best Advertising Perfomance» за лучшие продажи рекламы. В этом же году вышла версия журнала для iPad на русском языке.
 В 2013 году журнал отпраздновал 15-летие в России серией мероприятий и конкурсов для читателей и партнёров.
 В декабре 2019 года главный редактор Максим Семеляк объявил о закрытии журнала.
 В 2021 году российская версия была перезапущена издательским домом Independent Media.
 В 2022 году из-за политической ситуации конгломерат Hearst прекратил сотрудничество с Россией и отозвал лицензию у Independent Media. Издаваемая им российская версия журнала Men's Heallth была перезапущена как Men Today.

Тираж каждого номера в 2012 году составлял более 230 тысяч экземпляров, аудитория — более 1 млн. 400 тысяч человек (по данным «National Readership Survey»). Кроме бумажной, журнал существовал в версии для iPad, а также в электронном виде. Был представлен в социальных сетях Facebook, Твиттер, ВКонтакте.

Основные рубрики журнала 
 Секс и отношения
 Организм
 Рацион
 Стресс
 Карьера
 Приключения
 Персональный тренер
 «Железо»
 Гид по технике
 Гид по

Распространение и тираж 
Российское издание журнала «Men’s Health» распространялась на всей территории России и в странах  общим тиражом 205 000 экземпляров (+ 26 000 цифровых копий):
 Москва — 51 %
 Санкт-Петербург — 10 %
 Уральский регион (Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Омск, Челябинск) — 6 %
 Поволжский регион (Нижний Новгород, Казань, Уфа, Ижевск, Самара, Саратов) — 9 %
 Сибирский регион (Новосибирск, Барнаул, Хабаровск, Иркутск, Томск, Красноярск, Омск) — 6,5 %
 Центральный регион — 6,7 %
 Юг России (Ростов-на-Дону, Северный Кавказ, Волгоград, Черноморское побережье) — 4,3 %
 Дальневосточный регион — 2,4 %
 Республика Беларусь — 3 %
 Страны СНГ — 1,1 %

Аудитория 
Большинство читателей журнала составляли мужчины в возрасте от 20 до 44 лет с высшим образованием и высоким доходом. Из них:
 38,1 % — люди в возрасте от 25 до 35 лет;
 75,5 % — мужчины;
 45,0 % — имеют высшее образование;
 76,6 % — работают на постоянной основе;
 60,8 % — с высоким уровнем дохода (С и С+);
 49,7 % — руководители, специалисты и служащие.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Журналы России по алфавиту
Мужские журналы
Печатные издания, возникшие в 1998 году
Лайфстайл-журналы